Plopeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Plopeni, Stadt im Kreis Prahova 
 Dorf im Kreis Constanța, siehe Plopeni (Constanța)
 Dorf im Kreis Prahova, siehe Plopeni (Dumbrăvești)
 Dorf im Kreis Suceava, siehe Plopeni (Suceava)
 Dorf im Kreis Vaslui, siehe Plopeni (Vaslui)